Kingking kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Pantukan (kommun i Filippinerna), Davaoregionen, Province of Davao del Norte,

Indonesien 

 Kelurahan Kingking, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar